Kastelano ima više značenja:
 Kastelano (Askoli Pičeno)
 Kastelano (Kozenca)
 Kastelano (Fermo)
 Kastelano (Frozinone)
 Kastelano (Mačerata)
 Kastelano (Peskara)
 Kastelano (Ređo di Kalabrija)
 Kastelano (Trento)